Анато́лий Алексе́евич Дёшин (17 октября 1926 — 8 августа 2010) — русский советский и российский поэт, автор стихов для детей. Заслуженный работник культуры РСФСР (1985).

Биография 
Родился в Туле в рабочей семье. Закончив 6 классов, перед войной поступил в ремесленное училище, а с июня 1942 до 1945 года трудился на Тульском оружейном заводе № 536. Отслужив 4 года в армии (в Подмосковье), в сентябре 1951 года приезжает на Сахалин в г. Оху, где работает слесарем-монтажником на строительстве ремонтно-механического завода и одновременно был литературным сотрудником городской радиоредакции
 с 1953 года является штатным сотрудником газеты «Охинский нефтяник».
 в 1957 принят в Союз журналистов СССР
 1957—1964 — работает заместителем редактора ногликской газеты «Знамя труда»; заканчивает вечернюю школу и заочно факультет журналистики Хабаровской Высшей партийной школы
 1965 — ненадолго возвращается в Оху на пост заместителя редактора газеты «Охинский нефтяник»
 1965—1968 — на должности редактора южно-курильской газеты «На рубеже».
 С 1968 в Южно-Сахалинске. Работал в обкоме КПСС заведующим сектором печати, радио и телевидения
 1972—1986 — возглавлял Областное управление по охране государственных тайн и печати (Обллит)
 В 1990-е годы работал ответственным редактором газеты «Коммерческий вестник».

Умер 8 августа 2010 года.

Творчество 
Анатолий Дёшин — один из первых сахалинских авторов, пишущих стихи для детей. Его книги составляют основу сахалинской детской литературы. Его поэзия регулярно публиковалась в районных и областных газетах, а также печаталась в журналах «Дальний Восток» и «Мурзилка». В 1959 году его детские стихи («Лучик» и «Подснежник») впервые включены в областной альманах «Литературный Сахалин». В 1969 вышла его первая книга стихов «Мы живём на островах».

В 2005 году он стал лауреатом  премии губернатора Сахалинской области, в 2006 — лауреатом премии Сахалинского фонда культуры. В 2006 году творчество Анатолия Дёшина  было включено в «Примерную программу основного общего образования Сахалинской области по краеведению».

Память 
16 декабря 2010 года имя А. Дёшина присвоено детской городской библиотеке г. Южно-Сахалинска.

Книги

Примечания

Литература 
 
 

Заслуженные работники культуры РСФСР
Детские писатели СССР
Писатели и поэты Сахалина
Поэты Южно-Сахалинска
Редакторы СССР